Henrik Hansson kan syfta på:

Henrik Hansson i Klovsta (1823–1898), svensk lantbrukare och riksdagsman
Henrik Hansson (född 1977), svensk musiker